

Littérature 
 Le Crime de l'Orient-Express, roman d'Agatha Christie publié en 1934 mettant en scène le détective Hercule Poirot.
 Le Crime de l'Orient-Express, bande dessinée de François Rivière et Solidor, publiée en 2003 dans la collection Agatha Christie chez Emmanuel Proust éditions.

Cinéma 
 Le Crime de l'Orient-Express, film britannique réalisé par Sidney Lumet sorti en 1974, avec Albert Finney dans le rôle d'Hercule Poirot.
 Le Crime de l'Orient-Express, film américain réalisé par Kenneth Branagh sorti en 2017, avec Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot.

Télévision 
 Le Crime de l'Orient-Express, téléfilm américain réalisé par Carl Schenkel sorti en 2001, avec Alfred Molina dans le rôle d'Hercule Poirot.
 Le Crime de l'Orient-Express, téléfilm américano-britannique sorti en 2010 de la série Hercule Poirot, avec David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot.

Jeu vidéo 
 Agatha Christie : Le Crime de l'Orient-Express, jeu vidéo PC développé par AWE Games et sorti en 2006.